Serval

Localidades

Serval (Aisne)

Outros
AGF Serval

Desambiguação